Conmutación puede referirse a:
 La conmutación o comproporcionación; proceso químico en el cual un elemento pasa, de tener dos estados de oxidación diferentes, a un único estado de oxidación.
 La conmutación, conexión que realizan los diferentes nodos que existen en distintos lugares para lograr conectar a dos usuarios de una red de telecomunicaciones.
 La conmutación de paquetes, método de envío de datos en una red de computadoras.
 La conmutación de válvulas; en neumática e hidráulica, cambio del flujo de la presión.
 La conmutación de operadores, en mecánica cuántica.
 La conmutación de penas, en derecho penal, facultad del Poder Ejecutivo para reducir penas impuestas por el Poder Judicial.
 La conmutación de personas, viajes recurrentes en transporte público.
 La conmutatividad, concepto matemático.
 La justicia conmutativa, igualdad o equilibrio en el intercambio de bienes.